W artykule wymienione są miejscowości województwa zachodniopomorskiego, które zostały opuszczone i przestały istnieć w swojej dotychczasowej formie. Najliczniejszą ich grupę stanowią nieistniejące już miejscowości z powiatów, które sąsiadują ze Szczecinem od wschodu i północy: goleniowskiego, stargardzkiego, polickiego. Nieco mniej liczą powiaty choszczeński i drawski. W pozostałych powiatach opustoszało zaledwie po kilka miejscowości lub wcale. Ich upadek przeważnie wiąże się z okresem II wojny światowej.

Lista opuszczonych miejscowości w województwie zachodniopomorskim

Rozmieszczenie opuszczonych miejscowości w poszczególnych powiatach

Powiat białogardzki

Powiat choszczeński

Powiat drawski

Powiat goleniowski

Powiat gryficki

Powiat gryfiński

Powiat kołobrzeski

Powiat koszaliński

Powiat policki

Powiat pyrzycki

Powiat sławieński

Powiat stargardzki

Powiat szczecinecki

Powiat wałecki

Przypisy 

Opuszczone miejscowości w Polsce
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019